WCF pode ser:

World Curling Federation - Federação Mundial de Curling
Windows Communication Foundation

Desambiguação